Ulica Jana Kilińskiego – nazwa ulic w Polsce;

 ulica Jana Kilińskiego w Białymstoku,
 ulica Jana Kilińskiego w Ełku,
 ulica Jana Kilińskiego w Częstochowie,
 ulica Jana Kilińskiego w Krośnie,
 ulica Jana Kilińskiego w Łodzi,
 ulica Jana Kilińskiego w Warszawie,
 ulica Jana Kilińskiego w Zamościu,
 ulica Jana Kilińskiego w Zduńskiej Woli.

Kiliński